Местные воздушные линии — региональные авиалинии, связывающие областные центры друг с другом, а также с районными центрами и отдалёнными посёлками. Эта аббревиатура используется в отечественной авиации на протяжении нескольких десятилетий.
 Международные воздушные линии — в таком значении данная аббревиатура используется в некоторых источниках в последние годы.
 Максимальная вентиляция лёгких — максимальное количество воздуха, которое может быть провентилировано в 1 мин. По значению МВЛ можно судить о функциональных способностях системы внешнего дыхания. (Справочник тренера)
 Межобластная ветеринарная лаборатория — Федеральное государственное бюджетное учреждение. Является учреждением, подведомственным Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору).